Das gefährliche Alter – cortometraggio del 1911 diretto da Gerhard Dammann
Das gefährliche Alter – cortometraggio del 1911 diretto da Adolf Gärtner
Das gefährliche Alter – film del 1927 diretto da Eugen Illés